Leistungsanpassung bezeichnet
in der Mess- und Informationstechnik die Auslegung eines linearen elektrischen Stromkreises auf maximale Weitergabe von elektrischer Leistung, wenn die elektrischen Energiequelle nur geringe Leistung erzeugen kann, siehe Leistungsanpassung
in der Photovoltaik die Auslegung des Arbeitspunktes einer Solarzelle auf maximale Erzeugung von elektrischer Leistung, siehe Maximum Power Point Tracking
im Stromnetz die kurzfristige Anpassung von Kraftwerksleistung an unvorhergesehene Ereignisse, siehe Regelleistung (Stromnetz)